Xenodamos (griech. ) ist Name von:

 Xenodamos (Sohn des Menelaos), Sohn des Menelaos und einer knossischen Nymphe
 Xenodamos von Kythera, griechischer Chorlyriker des 7. Jhdts. v. Chr.
 Xenodamos von Antikyra, olympischer Sieger im Pankration 67 n. Chr.